Misanesi – abitanti di Misano Adriatico
Misanesi – abitanti di Misano di Gera d'Adda